Ayudante de campo puede referirse a:
 Aide-de-camp, un empleo militar.
 Segundo entrenador, un empleo deportivo.
 Cualquier uso de la expresión ayudante relativa a cualquier uso de la expresión campo, ambas con múltiples definiciones.